Santee est une tribu amérindienne qui parle la langue dakota et qui participe, en 1862, au grand "soulèvement sioux" du Minnesota.

Toponyme 
 Santee, ville de Californie ;
 Santee, ville de Caroline du Sud ;
 Santee, village du Nebraska ;
 Le fleuve Santee.

Patronyme 
 David Santee (1957-), patineur artistique américain.
 Wes Santee (1932-2010), athlète américain spécialiste des courses de demi-fond.

Art et culture 
 Le film Santee, sorti en 1973.

Armement 
 Le porte-avions .

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme